Album of the Year () — шестой студийный альбом американской рок-группы Faith No More, вышедший 3 июня 1997 на Slash и Reprise Records. Это первый альбом группы с новым гитаристом Джоном Хадсоном, и последний студийный альбом перед их одиннадцатилетним перерывом, который длился с 1998 по 2009 год. Альбом был описан Allmusic как «более простой в музыкальном плане, чем предыдущие релизы.» С альбома вышло три сингла: «Ashes to Ashes», «Last Cup of Sorrow», and «Stripsearch».

Список композиций

Примечания 

Альбомы Faith No More
Альбомы альтернативного метала
Альбомы Reprise Records